Cuarto día puede referirse a:
 Cuarto día de la semana:
 Miércoles en algunas tradiciones judeocristianas (entre ellas, en el mundo anglófono);
 Jueves en otras tradiciones, también en el estándar ISO-8601.
 Cuarto día del mes:
 En el calendario gregoriano, 4 de enero (que también es el cuarto día del año), 4 de febrero, 4 de marzo, 4 de abril, 4 de mayo, 4 de junio, 4 de julio, 4 de agosto, 4 de septiembre, 4 de octubre, 4 de noviembre o 4 de diciembre.